Indianapolis 500 1967 je bila enainpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. in 31. maja 1967.

Rezultati

1967 v športu
1967